Kolhufushi (Divehi : ކޮޅުފުށި) est un nom propre qui peut désigner :
 Kolhufushi, une île de la subdivision de Meemu aux Maldives ;
 Kolhufushi, une île de la subdivision de Noonu aux Maldives ;
 Kolhufushi, une île de la subdivision de Thaa aux Maldives.